Зогу () — албанская фамилия.

 Зогу — знатный албанский род.

 Зогу, Ахмет (1895—1961) — албанский государственный деятель, король Албании (1928—1939), президент Албании (1925—1928), премьер-министр Албании (1922—1924, 1925).
 Зогу, Ксения (1908—1969) — албанская принцесса, сестра Ахмета Зогу.
 Лека Зогу (1939—2011) — албанский государственный деятель, претендент на албанский престол как Лека I Зогу (1961—2011), сын Ахмета Зогу.
 Лека Зогу (род. 1982) — албанский государственный деятель, претендент на албанский престол как Лека II Зогу (с 2011 года), сын Леки I Зогу.